George Read är namnet på
George Read (amerikansk politiker)
George Read (kanadensisk politiker)

zh:喬治·里德